Las Flores (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Las Flores (Buenos Aires), in gelijknamige partido in Argentinië
 Las Flores (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Chalatenango
 Las Flores (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Lempira
 Las Flores (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië